Piratas da Batucada pode referir-se a:

 Piratas da Batucada, escola de samba de Macapá.
 Piratas da Batucada, escola de samba de Belém.

Desambiguação